Hammarskjöld ist der Familienname folgender Personen:

 Åke Hammarskjöld (1893–1937), schwedischer Jurist und Diplomat, Richter am Ständigen Internationalen Gerichtshof
 Dag Hammarskjöld (1905–1961), schwedischer Politiker und Generalsekretär der Vereinten Nationen
 Hjalmar Hammarskjöld (1862–1953), schwedischer Politiker und Premierminister